Sibylline et le Murmuhr est la quarante-deuxième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Le crapaud Murmuhr, maltraité par son patron le prince de Schnapsbol, décide de quitter son service. Inquiet, ce dernier le fait chercher par le furet Croque-Monsieur. Murmuhr, de son côté, trouve une aiguille magique qui le mène au château de l'ombre au masque blanc. Ce personnage le remercie de l'avoir délivré du pouvoir du zéladon noir, et le transporte sur l'île de Schmû, où Murmuhr retrouve l'Ombre transformé en insecte sous le nom de Doudou. Murmurh prend le nom de Zabayaun, maître des résédas. Mais Trougnou, qui le rencontre sans le reconnaître, veut lui prendre Doudou, son cuisinier.

Personnages 
Murmuhr : crapaud
Le prince de Schnapsbol : en réalité, le magicien Trougnou
Croque-Monsieur : furet assassin, garde du corps de Trougnou
L'Ombre au masque blanc/Doudou l'aristyde du topinambour
Burokratz le vampire

Historique 
Avant-dernière histoire de Sibylline par Macherot, avant L'Aéro-Camelot (2002).

Publication

Revues 
Cette histoire paraît dans Spirou du n° 2726 au n° 2735, en 1990.

Album 
Elle reparaît dans l'album Sibylline déménage aux éditions Flouzemaker en 2005. Elle est reprise dans le tome 5 de l'Intégrale Sibylline chez Casterman en 2012.

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1990